Le tournoi de tennis d'Afrique du Sud est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1966 se dispute à Johannesburg du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Annette Van Zyl.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Fred Stolle enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
13 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Afrique du Sud

Navigation 

dames 1966
Afrique du Sud
1966 en Afrique du Sud
Sport en mars 1966
Sport en avril 1966